Wolfsee ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Wolfsee, See in der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern, Deutschland
 Wolfsee, weniger gebräuchlicher Name für den Waldsee Lauer bei Markkleeberg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Wolfsee (Iphofen) – drei Seen im Limpurger Forst im Lauf eines südlichen Zuflusses des Gießgrabens (zur Bibart) im Stadtgebiet von Iphofen,Landkreis Kitzingen, Bayern; nacheinander:
 Wolfsee (Iphofen)
 Mittlerer Wolfsee
 Unterer Wolfsee
 Wolfsee (Markt Bibart), Waldsee mit Abfluss zum Sternbach (zur Bibart) bei Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kleiner Wolfsee, Waldweiher im Oberlauf des Entenbachs am Fuchsberg vor Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsee (Scheinfeld), See nördlich von Schloss Schwarzenberg, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wolfsee (Tirol), See in der Gemeinde Fiss, Bezirk Landeck, Tirol, Österreich

Orte:
 Wolfsee, bis 1938 Willkassen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Wilkasy (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wolfsee (Gut), Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Wilkaski (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Schutzgebiet:
 Naturwaldreservat Wolfsee, im Limpurgerforst nahe den Wolfseen von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Wolfssee